Kecamatan Genteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Genteng (distrikt i Indonesien, lat -7,26, long 112,75), Jawa Timur, 
 Kecamatan Genteng (distrikt i Indonesien, lat -8,36, long 114,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar